Moments – album debiutancki wrocławskiego duetu We Draw A z alternatywną muzyką elektroniczną. Został wydany przez oficynę Brennnessel w listopadzie 2014 (nr katalogowy: BRN029).

Lista utworów

Nagrody i wyróżnienia 
 „Polska Płyta Roku” według portalu Brand New Anthem: 6. miejsce
 Najlepszy polski album 2014 roku według portalu Uwolnij Muzykę: 7 miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu

Albumy muzyczne wydane w roku 2014